Річка Шіманто
Шіманто (Кочі) — місто
Шіманто (Такаока) — містечко